Adam Węgłowski (ur. 1975) – polski pisarz
 Jędrzej Węgłowski (1789–1861) – generał-major artylerii wojsk rosyjskich
Stanisław Węgłowski (1938–1997) – polski polityk